Шти́льке () — немецкая фамилия:
 Штильке, Василий Константинович (1850—1908) — российский общественный деятель
 Штильке, Карин (1914—2013) — немецкая фотомодель 1930—1950-х годов